Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1942/43 werd beslist via de kampioenscompetitie met ADO als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Heerenveen, van de Oostelijke SC Enschede, Willem II van Zuid, en ADO en Feijenoord van respectievelijk West I en West II.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West I

Eerste Klasse West II

 1942/43
Competitievoetbal 1942/43